Des hommes peut désigner :
Des hommes, le roman de Laurent Mauvignier paru en 2009
Des hommes, le film de Lucas Belvaux adapté du roman et sorti en 2020
Des hommes, un documentaire sur le monde carcéral d'Alice Odiot sorti en 2019